Pescher ist:
 die hebräische Bezeichnung (פשר) einer Literaturgattung in den Schriftrollen vom Toten Meer, siehe Pescher

Pescher ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Georg Pescher (* 1931), deutscher Eishockeyspieler 
 Walter Pescher (1925–2010), deutscher Fußballspieler

Le Pescher steht für:
 Le Pescher, Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich